Przemyślidzi () – czeska dynastia wywodzona od legendarnego Przemysła, męża Libuszy. Historycznie panowała w Czechach od  Borzywoja, który ok. roku 871 przyjął chrzest. Główna linia wygasła w 1306 roku wraz ze śmiercią Wacława III. Boczna linia zapoczątkowana przez Mikołaja I (nieślubny syn Przemysła Ottokara II) panowała w księstwach śląskich (opawskim, karniowskim i raciborskim) między 1269 a 1521.

Spokrewnieni z dynastią Piastów poprzez liczne małżeństwa począwszy od Mieszka I i Dobrawy, córki Bolesława I Srogiego. Przez krótki okres panowali także w Polsce, na Węgrzech oraz w Austrii, Styrii, Krainie i Karyntii. Ich miejsce na tronie Czech zajęła niemiecka dynastia Luksemburgów.

Przemyślidzi na polskim tronie 
W 1085 roku Przemyślida Wratysław II został koronowany za zgodą cesarza Henryka IV na króla Czech i nominalnie Polski. Pierwszym faktycznym władcą Polski z dynastii Przemyślidów był Wacław II, który w 1291 roku opanował Kraków, a w 1300 roku zajął Wielkopolskę i za zgodą cesarza koronował się w Gnieźnie na króla Polski. Ze względu na przedwczesną śmierć nie doszło do koronacji jego syna i następcy Wacława III (1305–1306), jednak przez kilka miesięcy jego władza była uznawana na ziemiach polskich.

Koronacje królewskie 
 Wratysław II – 1085
 Władysław II – 1158
 Przemysł Ottokar I – 1203
 Wacław I – 1228
 Przemysł Ottokar II – 1253
 Wacław II – 1297 i 1300
 Wacław III – 1301 i 1305

Biskupi 
 Strachkwas Chrystian – biskup elekt praski
 Jaromir Gebhart – biskup praski
 Henryk Brzetysław – biskup praski
 Świętobór Fryderyk – patriarcha Akwilei
 Wojciech – arcybiskup salzburski
 Jan Volek – biskup ołomuniecki

Duchowieństwo diecezjalne 
 Otto Dypoldowic – prepozyt magdeburski
 Sifrid – kanonik ołomuniecki
 Jan – proboszcz wyszehradzki

Zakonnicy i zakonnice 
 Strachkwas Chrystian – zakonnik w klasztorze św. Emmerama w Ratyzbonie
 Mlada Maria – ksieni klasztoru św. Jerzego w Pradze
 Ludmiła, córka Wratysława II
 Henryk – joannita
 Elżbieta, córka Henryka – zakonnica w Doksanach
 Małgorzata, córka Henryka – zakonnica w Doksanach
 Agnieszka, córka Oldrzycha – zakonnica w Gerberstadt
 Agnieszka – ksieni klasztoru św. Jerzego w Pradze
 Jadwiga – zakonnica w Gernrode
 Agnieszka – ksieni klarysek, święta
 Kunegunda – ksieni klasztoru św. Jerzego w Pradze

Zgony nienaturalne 
 Wacław I Święty – 935
 Jaromir – 1035
 Brzetysław II – 1100
 Świętopełk – 1109
 Otto II Czarny – 1126
 Dypold III Borzywoj – 1235–1236
 Bolesław Dypoldowic – 1241
 Przemysł Ottokar II – 1278
 Wacław III – 1306

Potomstwo naturalne 
Dzieci Przemysła Ottokara II:
 Mikołaj I
 Agnieszka
 Elżbieta
 Jan, proboszcz wyszehradzki

Dziecko Wacława II:
 Jan Volek – biskup ołomuniecki

Dziecko Wacława II lub Wacława III:
 Elżbieta

Książęta na Ołomuńcu 
 1061–1087 Otto I Piękny (syn Brzetysława I, księcia Czech)
 1087–1109 Światopełk II (syn, książę Czech od 1107)
 1126–1130 Wacław I (syn)
 1135–1137 Leopold (syn Borzywoja II, księcia Czech)
 1137–1140 Władysław (syn Sobiesława I, księcia Czech)
 1140–1160 Otto III Detleb (syn Ottona II)
 1160–1191 Konrad III Otto (syn Konrada II, książę Czech od 1188)
      1189 Włodzimierz (syn, usunięty, zm. 1200)
      1194 Włodzimierz (ponownie)
 1194–1200 Brzetysław (brat)

Książęta na Brnie 
 1101–1113 Oldrzych (syn Ottona I Pięknego)
 1113–1156 Wratysław (syn)
 1156–1177 Oldrzych (syn Sobiesława I, księcia Czech)
 1177–1191 Konrad III Otto (syn Konrada II, książę Czech od 1188)
 1191–1198 Spitygniew (syn Wratysława)

Książęta na Znojmie 
 1101–1112 Luitpold (syn Ottona I Pięknego)
 1112–1113 Oldrzych (brat)
 1113–1161 Konrad II (syn Luitpolda)

Książęta Moraw 
 1059–1061 Wratysław II (syn Brzetysława I, książę Czech od 1061, król 1085–1092)
 1123–1126 Otto II Czarny (Otik) (syn Ottona I Pięknego)

Margrabiowie Moraw 
 1197–1222 Władysław III Henryk (syn Władysława II, króla Czech, książę Czech w 1197)
 1224–1228 Władysław (syn Przemysła Ottokara I, króla Czech)
 1228–1239 Przemysł (brat)
 1246–1247 Władysław (syn Wacława I, króla Czech)
 1247–1278 Przemysł Ottokar II (brat, król Czech od 1253)

Książęta Austrii 
 1246–1247 Władysław (syn Wacława I króla Czech)
 1251–1278 Przemysł Ottokar II (brat; król Czech od 1253; książę Karyntii i Styrii od 1269)

Książęta Opawy 
 1280–1318 Mikołaj I (syn Przemysła Ottokara II, króla Czech)
 1318–1365 Mikołaj II (syn)
 1365–1381 Wacław (syn)
 1381–1433 Przemko (brat)
 1433–1452 Wilhelm (syn)
 1452–1464 Ernest (brat)

Książęta Raciborza 
 1318–1380 Jan I (syn Mikołaja II)
 1380–1424 Jan II (syn)
 1424–1456 Wacław (syn)
 1456–1493 Jan III (syn)
 1493–1506 Mikołaj III (syn)
      1506   Jan IV (brat)
 1506–1521 Walenty (brat, pan Bogumina)

Książęta Głubczyc 
 1318–1394 Mikołaj III (syn Mikołaja II)
 1394–1447 Wacław (syn Przemka)
 1447–1483 Jan (syn)

Książęta ziębiccy 
 1433–1452 Wilhelm (syn Przemka)

Książęta Karniowa 
 1407–1452 Mikołaj (syn Jana II)
 1452–1474 Jan (syn, usunięty zm. 1483)

Książęta Rybnika 
 1407–1452 Mikołaj (syn Jana II)
 1452–1478 Wacław (syn)

Książęta Ścinawy 
 1452–1474 Wacław (syn Wilhelma)

Zobacz też 

 Sławnikowice, Wrszowcy, Luksemburgowie, Piastowie
 bitwa pod Suchymi Krutami
 książęta opawsko-raciborscy